Cape Fear (kaap), een kaap langs de kust van North Carolina in de Verenigde Staten.
 Cape Fear (1962), een film geregisseerd door J. Lee Thompson.
 Cape Fear (1991), een nieuwe versie van de film uit 1962, geregisseerd door Martin Scorsese.
 Cape Fear (album), een muziekalbum van de groep Germans.